El nombre Cerro San Rafael puede referirse a:

 Cerro San Rafael, un cerro ubicado en Paraguarí (Paraguay)

 Cerro de la Viga, una montaña ubicada en Coahuila (México), cuya cima principal también lleva el nombre de «Cerro San Rafael»